

Geografia 

 Coaldale (Colorado), USA
 Coaldale (Nevada), USA
 Coaldale (contea di Bedford), Pennsylvania
 Coaldale (contea di Schuylkill), Pennsylvania
 Coaldale (Alberta), Canada